Супрунов — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Супрунов, Валентин Кузьмич (1902—1975) — советский оториноларинголог, профессор, депутат Верховного Совета СССР 2 созыва.
 Супрунов, Митрофан Фёдорович (1903—1983) — советский военный, генерал-майор, участник Советско-финской и Великой Отечественной войны, командир дивизии.

Топоним 
 Супруновка 
 Супрунов — село на Украине, находится в Литинском районе Винницкой области.

См. также 
 Супрун 
 Супрунович